Calcaterra ist der Name von:

 Alessandro Calcaterra (* 1975), italienischer Wasserballer 
 Armando Calcaterra (1912–1990), uruguayischer Paläontologe 
 Bethany Calcaterra (* 1974), US-amerikanische Rennrodlerin
 Carlo Calcaterra (1884–1952), italienischer Literaturkritiker 
 Enrico Calcaterra (1905–1994), italienischer Eishockeytorwart und Sportfunktionär 
 Fabio Calcaterra (* 1972), italienischer Fußballspieler 
 Felice Calcaterra (1929–2015), italienischer Politiker 
 Fernando Calcaterra (* 1972), argentinischer Fußballspieler 
 Giorgio Calcaterra (* 1972), italienischer Langstrecken- und Ultramarathonläufer
 Giulia Calcaterra (* 1991), italienisches Model 
 Giuseppe Calcaterra (* 1964), italienischer Radsportler 
 Horacio Calcaterra (* 1989), argentinischer Fußballspieler 
 Ivan Calcaterra (* 1969), italienischer Comicautor 
 Regina Calcaterra (* 1966), US-amerikanische Rechtsanwältin und Autorin 
 Roberto Calcaterra (* 1972), italienischer Wasserballer 
 Washington Calcaterra (* 1950), uruguayischer Fußballspieler